Belvís  o Belvis , municipi al departament de l'Aude (regió d'Occitània, França)
 Belvís (Ciudad Real), localitat adscrita al municipi de Villanueva de San Carlos, a la província de Ciudad Real (Espanya) 
 Belvís de Monroy, municipi a la província de Càceres de la comunitat autònoma d'Extremadura (Espanya)
 Belvís de la Jara, municipi a la província de Toledo de la comunitat autònoma de Castella la Manxa (Espanya)
 Casa Belvís, edifici al terme de Sant Andreu de Llavaneres (Maresme)